Echepolos (altgriechisch ) ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Echepolos (Sohn des Thalysios), Trojaner
 Echepolos (Sohn des Anchises), Urenkel des Pelops